Laoküla (Keila), een plaats in de Estlandse gemeente Keila, provincie Harjumaa
 Laoküla (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa